Powetkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Powetkin (* 1979), russischer Profiboxer
 Stepan Iwanowitsch Powetkin (1895–1965), sowjetisch-russischer Generalleutnant